Smirke ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Smirke (1795–1875), britischer Jurist und Antiquar 
 Mary Smirke (1779–1853), britische Malerin 
 Richard Smirke (1778–1815), britischer Zeichner 

 Sydney Smirke (1798–1877), britischer Architekt